Dariusz Adamczuk (ur. 1969) – polski piłkarz
 Tomasz Lucjan Adamczuk (1953–1993) – polski polityk ludowy, rolnik, poseł na Sejm PRL IX kadencji i senator III kadencji